764 може да се отнася за:

 764 година от новата ера
 764 година преди новата ера
 764, число
 764 Гедания, астероид
 NGC 764, галактика